Churchtown ist der Name mehrerer Orte 

in den Vereinigten Staaten
 Churchtown (New Jersey)
 Churchtown (New York)
 Churchtown (Ohio)
 Churchtown (Pennsylvania)

in England
 Churchtown (Cornwall)
 Churchtown (Cumbria)
 Churchtown (Derbyshire)
 Churchtown (Devon)
 Churchtown (Lancashire)
 Churchtown (Lincolnshire)
 Churchtown (Merseyside)
 Churchtown (Shropshire)
 Churchtown (Somerset)

in Irland/Nordirland
 Churchtown (Dublin)
 Churchtown (County Cork)
 Churchtown (County Tyrone)

auf der Isle of Man
 Churchtown (Isle of Man)

Churchtown steht für:
 Churchtown (Album), Album der irischen Band Into Paradise

Siehe auch:
 Churchton